Coelho se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Luci B. N. Coelho
 R.Pessoa Coelho